{{DISPLAYTITLE:5-HT2C-рецептор}}

5-HT2C-рецептор — подтип серотониновых рецепторов подсемейства 5-HT2-рецепторов, который связывается с эндогенным нейромедиатором серотонином (5-гидрокситриптамином, 5-HT). Это метаботропный G-белок-сопряжённый рецептор, который связан с альфа-субъединицей белка Gq/G11 и медиирует возбуждающую нейротрансмиссию. Человеческий ген белка этого рецептора называется HTR2C. У человека он находится в хромосоме Х. Поскольку у мужчин имеется всего одна копия этого гена, а у женщин две, причём одна из копий этого гена репрессируется (и в разных клетках репрессированными могут оказаться разные аллели этого гена), то полиморфизмы этого гена влияют на поведенческие характеристики и на предрасположенность к тем или иным заболеваниям в разной степени у мужчин и у женщин.

Распределение 
Рецепторы подтипа 5-HT2C широко представлены как в периферических тканях, так и в центральной нервной системе человека и приматов.

Функция 
Рецепторы подтипа 5-HT2C являются одним из множества типов рецепторов для серотонина. Активация этих рецепторов серотонином ингибирует выделение дофамина и норадреналина в определённых областях мозга, в частности, в полосатом теле.

Примечания

Для дополнительного чтения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Серотониновые рецепторы